Umimachi Diary peut désigner :
 Kamakura Diary (Umimachi Diary), série de josei mangas publiée entre 2006 et 2018 ;
 Notre petite sœur (Umimachi Diary), film japonais sorti en 2015. Il s'agit de l'adaptation en film live de Kamakura Diary.